Příjmení Fink nosí více osobností:

 Antonín Fink (1830–1883) – český politik
 Ashley Fink (* 1986) – americká herečka
 Cecil von Renthe-Fink (1885–1964) – německý diplomat
 Eugen Fink (1905–1975) – německý filozof a fenomenolog
 Ida Finková (1921–2011) – izraelská spisovatelka
 Jens Fink-Jensen (1885–1964) – dánský spisovatel, fotograf a skladatel
 Jodok Fink (1853–1929) – rakouský politik, vicekancléř
 Linda Finková (* 1968) – česká zpěvačka, herečka, textařka a hudební skladatelka
 Zdeněk Fink (* 1955) – český politik, primátor města Hradce Králové

ve fikci
 Otakar (Ota) Fink – detektiv, hrdina románů Jaroslava Velinského

jiný význam
 Barton Fink – britsko-americký film z roku 1991
 Fink (zpěvák) nebo Fin Greenall – anglický zpěvák a písničkář

Německá příjmení
Židovská příjmení